Adena (keresztnév)
 Amerikai Egyesült Államok
Adena (Colorado)
Adena (Ohio)
Adena Pointe, Ohio